И́горь Генна́дьевич Задерно́вский (23 ноября 1987, Симферополь) — украинский самбист и боец смешанного стиля, представитель тяжёлой и полутяжёлой весовых категорий. Четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира по боевому самбо, дважды бронзовый призёр чемпионатов Европы, победитель многих первенств национального и международного значения, заслуженный мастер спорта. Начиная с 2011 года также выступает в ММА, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как M-1 Global, League S-70, Oplot Challenge и др.

Биография 
Игорь Задерновский родился 23 ноября 1987 года в Симферополе. Активно заниматься самбо начал в возрасте десяти лет, проходил подготовку в симферопольском спортивном клубе «Гроза» под руководством тренеров Романа Соменко и Зихфрида Пеньковского.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в 2010 году, когда попал в основной состав украинской национальной сборной и побывал на чемпионате мира в Ташкенте, откуда привёз награду бронзового достоинства, выигранную в полутяжёлой весовой категории. Год спустя получил бронзу на чемпионате Европы в Софии и на чемпионате мира в Вильнюсе, ещё через год выиграл бронзовые медали в полутяжёлом весе на европейском первенстве в Москве и на мировом первенстве в Минске. В 2013 году добавил в послужной список бронзовую награду, добытую на чемпионате мира в Санкт-Петербурге. За выдающиеся спортивные достижения удостоен почётного звания «Заслуженный мастер спорта Украины».

Одновременно с карьерой в самбо, начиная с 2011 года Задерновский также регулярно выступал на турнирах по смешанным единоборствам. Дрался преимущественно на территории Украины на отборочных турнирах промоушена M-1 Global, а позже неоднократно выступал в харьковской организации Oplot Challenge. Один из самых известных своих поединков провёл в апреле 2012 года на турнире League S-70, когда встречался с титулованным российским тяжеловесом Русланом Магомедовым и проиграл ему удушающим приёмом «гильотина» в первом раунде. Всего провёл на профессиональном уровне девять поединков, из них семь выиграл и два проиграл.

До начала украинского кризиса служил в группе «А» Центра специальных операций службы безопасности Украины, имел звание старшего сержанта.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Поражение
|align=center|7-2
| Александр Гладков
|Сдача (сдавливание шеи)
| Oplot Challenge 95
|
|align=center|1
|align=center|2:19
|Харьков, Украина
| 
|-
|Победа
|align=center|7-1
| Олег Гапченко
|Сдача (замок ахилла)
| Oplot Challenge 84
|
|align=center|1
|align=center|2:23
|Харьков, Украина
| 
|-
|Победа
|align=center|6-1
| Роман Шмигельский
|Сдача (замок ахилла)
| Oplot Challenge 53
|
|align=center|1
|align=center|2:11
|Харьков, Украина
| 
|-
|Победа
|align=center|5-1
| Сергей Перепелица
|Сдача (рычаг колена)
| ECSF: Gladiator's Battle 2
|
|align=center|1
|align=center|3:25
|Киев, Украина
| 
|-
|Поражение
|align=center|4-1
| Руслан Магомедов
|Сдача (гильотина)
| League S-70: чемпионат России, третий этап
|
|align=center|1
|align=center|3:29
|Москва, Россия
| 
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Вячеслав Костюк
|Сдача (скручивание пятки)
| M-1 Ukraine: Superfinal Grand Prix
|
|align=center|2
|align=center|1:16
|Киев, Украина
| 
|-
|Победа 
|align=center|3-0
| Тимур Шамурадов
|Сдача (скручивание пятки)
| M-1 Ukraine: Battle of Minsk
|
|align=center|3
|align=center|0:00
|Минск, Белоруссия
| 
|-
|Победа 
|align=center|2-0
| Степан Костюченко
|Сдача (рычаг локтя)
| M-1 Global: M-1 Ukraine European Battle
|
|align=center|1
|align=center|2:01
|Киев, Украина
| 
|-
|Победа 
|align=center|1-0
| Алексей Липовой
|Сдача (замок ахилла)
| M-1 Ukraine: International Club Grand Prix 1
|
|align=center|1
|align=center|0:37
|Киев, Украина
| 
|}

Примечания

Ссылки 
 
 Игорь Задерновский — страница на сайте Федерации самбо Украины
 Игорь Задерновский — страница на сайте ProFC.com.ua

Самбисты Украины
Бойцы смешанных единоборств Украины
Заслуженные мастера спорта Украины